Щитна:

 Щитна — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Клодзский повят.
 Щитна — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Клодзский повят, Нижнесилезское воеводство.